Кубила́й Тюркильма́з (; 4 марта 1967, Беллинцона, Швейцария) — швейцарский футболист, нападающий. Самый результативный нападающий сборной Швейцарии 1990-х годов. Отличался высокой скоростью и голевым чутьём, а также ценился за искусное выполнение штрафных и угловых ударов. Обладатель второго результата по числу голов, забитых за сборную Швейцарии (34).

Карьера игрока

Клубная карьера 
Родился в семье турецких иммигрантов в Беллинцоне, столице италоязычного швейцарского кантона Тичино. Профессиональную футбольную карьеру начал в маленьком клубе «Семине», расположенном на окраине Беллинцоны. В 1985 году перешёл в клуб «Беллинцона», где проявил свой талант голеадора, забив 33 гола в 66 матчах. Его успех в «Белинцоне» привлек внимание руководителей женевского клуба «Серветт», выступавшего в высшей швейцарской лиге, которые решили приобрести молодого бомбардира. В «Серветте» Тюркильмаз сыграл 45 игр, забив 25 мячей.

После удачных выступлений за «Серветт» в октябре 1990 года талантливого нападающего приобрел итальянский клуб «Болонья». Однако команда переживала не лучшие времена, и девяти мячей, забитых Тюркильмазом в 21 игре оказалось не достаточно для того, чтобы «Болонья» осталась в высшем итальянском дивизионе. В составе «Болоньи» Тюркильмаз провел следующие два не очень удачных сезона, сыграв в итальянской Серии B 62 матча и забив 15 мячей.

Когда по окончании сезона 1992/93 «Болонья» опустилась ещё ниже, в Серию С1, Тюркильмаз покинул клуб и перешёл в турецкий «Галатасарай», который в то время находился на подъёме. Три сезона в Стамбуле были для игрока успешными, но особенно запомнились двумя голами, забитыми на стадионе «Олд Траффорд» в игре против «Манчестер Юнайтед», а также голом, забитым «Барселоне» на её стадионе «Ноу Камп» в присутствии 115 000 болельщиков.

После трех сезонов в «Галатасарае», за которые бомбардир выиграл турецкий чемпионат, играл в финале кубка и матчах за Суперкубок Турции, Тюркильмаз вернулся на родину и начал играть за цюрихский клуб «Грассхопперс». В Цюрихе игрок провел два успешных сезона, в полной мере раскрыв свои таланты и показав высокий класс игры. 45 голов, забитых им в 70 матчах, позволили клубу выиграть два чемпионата Швейцарии и дважды принять участие в групповом турнире Лиги чемпионов УЕФА.

В 1998 году отношения Тюркильмаза с руководством «Грассхопперса» ухудшились, и он был вынужден покинуть клуб. Он сыграл несколько матчей за клуб первой лиги «Локарно», забив лишь один мяч, а в следующем сезоне перешёл «Люцерн», за который играл до зимнего перерыва в чемпионате. В «Люцерне» он забил 6 голов, однако возраст (ему уже исполнился 31 год) и постоянные проблемы со здоровьем не позволили ему набрать своей лучшей формы.

После зимней паузы своего воспитанника пригласила к себе «Беллинцона», которая в то время боролась за выход в высшую швейцарскую лигу, и Тюркильмаз вернулся в клуб, где начиналась его футбольная карьера. 15 голов, забитых им в 13 матчах, не помогли «Беллинцоне» добраться до высшей лиги; в решающем матче против «Сьона» она позволила сопернику за 10 минут до окончания матча уравнять счет, открытый Тюркильмазом. Однако именно в это время продуктивность игрока набрала свой пик: в двух матчах против клуба «Делемонт» он забил семь мячей, из которых один — с расстояния 50 метров, а другой — выполняя угловой удар (т. н. «сухой лист»).

В начале сезона 2000/01 Тюркильмаз перешёл в итальянскую «Брешию», где играл вместе с Роберто Баджо. Президент клуба Джино Кориони, который был президентом «Болоньи» в годы, когда за неё играл Тюркильмаз, возлагал большие надежды на швейцарского нападающего. Впрочем, тренер «Брешии» Карло Манцоне не разделял этих надежд и часто оставлял Тюркильмаза на скамейке запасных. Девять сыгранных матчей (в совокупности 600 минут игрового времени) без единого забитого мяча показали, что спортивная форма игрока и состояние его здоровья остаются далекими от оптимальных; Тюркильмаз перенёс травму колена, а также имел проблемы со спиной. В январе 2001 года он играл в матче с «Болоньей», своим прежним клубом. В канун матча были много громких заявлений, но на протяжении игры Тюркильмаз лишь один раз вышел лицом к лицу с вратарем болонцев Джанлукой Пальюкой, и этот момент опять остался нереализованным. Дела «Брешии» ухудшились (она лишь чудом не покинула высшую лигу), а швейцарский нападающий, с которым были связаны большие надежды, оказался не в состоянии их оправдать. В матче с «Виченцей» он опять не использовал стопроцентный момент для взятия ворот и был впоследствии отправлен домой, в Швейцарию.

В феврале 2001 года Тюркильмаз вернулся в Тичино, подписав контракт с «Лугано», президент которого поставил перед клубом задачу выиграть в том сезоне чемпионат Швейцарии. Результативность Куби и его спортивная форма оставались далекими от нормы (3 гола в 9 матчах), и «Лугано» закончил чемпионат на втором месте в турнирной таблице.

В сентябре 2001 года 34-летний игрок вернулся в «Люцерн», где несколько лет тому назад оставил о себе добрую память. Тюркильмаз постепенно набирал форму, забил 3 гола в 6 матчах, а 5 сентября 2001 года в матче за сборную забил два мяча в матче с Люксембургом, улучшив прежний рекорд Макса Абегглена. Но уже 12 сентября 2001 года его более чем 15-летней футбольной карьере был внезапно положен конец: он опять начал чувствовать боли в правом колене, и врачи заявили, что если он продолжит играть в футбол, то станет инвалидом. Тюркильмаз объявил об окончании карьеры профессионального игрока. 2 сентября 2002 года на городском стадионе Беллинцоны в присутствии 6000 болельщиков было устроено чествование знаменитого футболиста.

Карьера в сборной 
В 1988 году он был впервые вызван в национальную сборную. В составе сборной Швейцарии он впервые вышел на поле 2 февраля 1988 года в матче против Франции в рамках Турнира четырёх наций. Первый гол за сборную забил 21 сентября 1988 года в матче квалификационного этапа чемпионата мира 1990 года против Люксембурга; Тюркильмаз забил в этом матче два мяча.

Летом в 1996 году Тюркильмаз принимал участие в чемпионате Европы, проходившем в Англии. Чемпионат стал значительным событием в его жизни, поскольку мировое первенство 1994 года он ранее был вынужден пропустить из-за конфликта с тогдашним тренером сборной Швейцарии Роем Ходжсоном. В матче открытия чемпионата против сборной Англии (1:1) он на 84 минуте забил пенальти, уравняв счет и продемонстрировав незаурядную выдержку и хладнокровие: обманув вратаря англичан Дэвида Симена, он послал низовой мяч в левый от того угол ворот. Впрочем, его спесивые и хвастливые заявления в прессе после этого матча («Забить мог лишь я») вызывали возмущение у тренера и партнеров по команде. Оба следующих матча сборная Швейцарии проиграла (0:2 Нидерландам и 0:1 Шотландии) и не смогла пройти групповой этап.

Его карьера в сборной длилась 13 лет и закончилась 5 сентября 2001 года вновь игрой против Люксембурга, в квалификационном турнире чемпионата мира 2002 года, в которой Тюркильмаз также забил два мяча. Всего в 64 играх за сборную он провёл 34 гола, побив национальный рекорд, установленный в 1920-30-х годах Максом Абеггленом.

Жизнь после футбола 
По окончании профессиональной карьеры Тюркильмаз некоторое время играл в мини-футбол за местные любительские клубы. Кроме того, он иногда помогает комментировать футбольные матчи на швейцарском телевидении.

Достижения 
 Национальные турниры
 Чемпион Турции: 1993/94 («Галатасарай»)
 Чемпион Швейцарии (2): 1996, 1998 («Грассхопперс»)

 Личные достижения
 Лучший футболист года в Швейцарии (3): 1996, 1997, 1998

Ссылки 
 Все матчи Кубилая Тюркильмаза в сборной Швейцарии на сайте RSSSF

Родившиеся в Беллинцоне
Футболисты Швейцарии
Игроки сборной Швейцарии по футболу
Игроки ФК «Беллинцона»
Игроки ФК «Серветт»
Игроки ФК «Грассхоппер»
Игроки ФК «Галатасарай»
Игроки ФК «Болонья»
Игроки ФК «Локарно»
Игроки ФК «Люцерн»
Игроки ФК «Брешиа»
Игроки ФК «Лугано»